Иван-Ёль — топоним в Республике Коми:

Иван-Ёль — опустевший посёлок в Сосногорске.
Иван-Ёль (приток Войвожа)
Иван-Ёль (приток Кожимъю)
Иван-Ёль (приток Воли)